Ель-Пальмар (національний парк), Ель-Пальмар (ісп. Parque Nacional El Palmar) — один з аргентинських національних парків.
 Ель-Пальмар (ісп. El Palmar) — руїни міста цивілізації майя у штаті Кампече Мексика.
 Ель Пальмар (Мурсія), Ель Пальмар — село та найбільш густонаселений район у Мурсії, Іспанія. Входить до складу муніципалітету Мурсія.